
Termin -{CPX}- ima više značenja.

 8-Ciklopentil-1,3-dimetilksantin, adrenozinski antagonist
 Klinopiroksen, mineral